Partjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Partjärnarna, Dalarna, sjö i Mora kommun, 
Partjärnarna, Lappland, sjö i Åsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn